Mezinárodní letiště Ontario (Ontario International Airport, IATA: ONT, ICAO: KONT, FAA LID: ONT) mezinárodní letiště v Ontario (Kalifornie), 3 km východně od Ontaria a 60 km na východ od Los Angeles. V roce 2006 přepravil 7 049 904 cestujících.

Terninály 
Ontario International Airport má 2 terminálů i mezinárodní terminál.

 Aeroméxico (Guadalajara, Meksyk) (pouze odlety)
 Alaska Airlines (Portland (OR), Seattle/Tacoma)
 Horizon Air (Portland (OR))
 Continental Airlines (Houston-Intercontinental)
 Delta Air Lines (Atlanta, Salt Lake City)
 Delta Connection podporované SkyWest Airlines (Salt Lake City)
 Great Lakes Airlines (Merced, Prescott, Visalia)
 United Airlines
 United Express podporované SkyWest Airlines (San Francisco)
 Ted podporované United Airlines (Denver)

Terminal 4 
 American Airlines (Dallas/Fort Worth)
 Southwest Airlines (Las Vegas, Nashville, Oakland, Phoenix, Reno/Tahoe, Sacramento, San Jose (CA))
 US Airways (Phoenix)
 US Airways Express podporované Mesa Airlines (Phoenix)

Mezinárodní Terminál 
 Aeroméxico (Guadalajara, Meksyk) (pouze přílety)

Odkazy

Externí odkazy 
 
 

Letiště v Kalifornii